C. J. Williams (né vers 1959), réalisateur américain ;
 C. J. Williams (né en 1990), joueur américain de basket-ball.